Шеллак или Shellac — слово, имеющее ряд значений:

 Шеллак — природная смола, экскретируемая т. н. «лаковыми червецами», паразитирующими на некоторых тропических деревьях; используется для изготовления лаков, изоляционных материалов, в фотографии, как компонент пищевой глазури; до конца 1940-х годов использовался также для производства грампластинок.

 Шеллак (маникюр) — вид гель-лака для ногтей и соответствующей разновидности маникюра.
 Shellac — американская рок-группа.